Emig est un patronyme porté en Allemagne, en Alsace et en Suisse, c'est une forme courte d'Emmerich.

 Patronyme
 Charlie Emig, joueur de baseball américain (1875–1975)
 Christian Charles Emig, océanographe biologiste français né en 1941
 David Emig, acteur allemand né en 1971
 Gerhard Emig, personnalité politique allemande (1926–2004)
 Gerhard Emig, chimiste et professeur d'université allemand né en 1938
 Günther Emig, bibliothécaire né en 1953
 Jeff Emig,  pilote de moto-cross américain né en 1970
 Jürgen Emig, animateur de télévision allemand né en  1945
 Karl Emig, personnalité politique allemande (1902–1989)
 Marc Emig,  navigateur français né à Marseille en 1969
 Serge Emig, joueur français de scrabble né en 1969

Notes et références

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand
Patronyme alsacien
Patronyme suisse